Aleksandar Boljević – calciatore montenegrino
 Dejan Boljević – calciatore montenegrino
 Vladimir Boljević – calciatore montenegrino